Лагорс, Франк (род. 1968) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Лагорс (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Лагорс (Жиронда) — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.